Veleia ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Veleia oder Velia, eine Stadt der Caristii in Hispania Tarraconensis, siehe Iruña-Veleia
 Veleia (Italien), antike Stadt in Ligurien, auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Lugagnano Val d’Arda

Siehe auch:
 Velia
 Velleia